Das Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2023 ist ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Andrézieux-Bouthéon. Es ist Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und findet vom 23. bis 29. Januar 2023 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2023 fand am 23. und 24. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2023
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon